Shaggy – cantante giamaicano.
Shaggy Rogers  – personaggio dei cartoni animati di Scooby Doo.
Shaggy – film del 1948 diretto da Robert Emmett Tansey ed interpretato da Brenda Joyce